Серге́й Филимо́нов:
 Филимонов, Сергей Анатольевич (род. 1986) — российский самбист;
 Филимонов, Сергей Борисович (род. 1947) — советский и российский историк;
 Филимонов, Сергей Юрьевич (род. 1975) — казахстанский тяжелоатлет.